Kadoma è il nome di diversi luoghi:

 Kadoma, città del Giappone
 Kadoma, cittadina dello Zimbabwe
 Distretto di Kadoma, distretto dello Zimbabwe